Le elezioni regionali italiane del 1980 si tennero domenica 8 e lunedì 9 giugno.

Riguardarono le 15 regioni a statuto ordinario e si svolsero insieme alle elezioni amministrative.

Riepilogo nazionale

Risultati nelle singole regioni

Nota: per il meccanismo elettorale, la maggioranza relativa nelle Marche fu vinta dalla DC.

Note